Bengt Söderström – pilota di rally svedese
 Bruno Söderström – astista, altista e giavellottista svedese
 Elisabeth Söderström – soprano svedese
 Fredrik Söderström – ex calciatore svedese
 Gustaf Söderström – tiratore di fune e pesista svedese
 Karl Söderström – calciatore svedese
 Marit Söderström – ex velista svedese
 Tim Söderström – calciatore svedese